Пётр Быстров:
 Быстров, Пётр Александрович (род. 1979) — российский футболист.
 Быстров, Пётр Тимофеевич (1907—1978) — директор ПО «Маяк».